France Sevens 2004 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju France Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 28–29 maja 2004 roku na Stade Chaban-Delmas w Bordeaux będąc siódmym turniejem sezonu 2003/2004.

Informacje ogólne 
Rozegrane na mieszczącym trzydzieści pięć tysięcy widzów Stade Chaban-Delmas zawody były siódmym turniejem sezonu 2003/2004 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Losowanie grup odbyło się pod koniec kwietnia 2004 roku.

Sensacją pierwszego dnia była porażka gospodarzy z Rosją, za niespodziankę można było uznać zwycięstwo Samoa nad Argentyną, dobrą formę utrzymywali natomiast Nowozelandczycy i Anglicy – wśród których wyróżniali się Ugo Monye, Ben Gollings i debiutujący w cyklu Maʻa Nonu. Zespoły te spotkały się w finale, choć w fazie pucharowej były już bliskie odpadnięcia. W ćwierćfinale Nowozelandczycy przegrywali z Australią, jednak gdy po końcowej syrenie błąd popełnił Tim Walsh, który nie wykopnął piłki w aut, ich rywale odzyskali ją i po przyłożeniu Justina Wilsona wydarli im zwycięstwo. Anglicy w półfinale pokonali natomiast Południowoafrykańczyków za sprawą celnego dropgola Simona Amora z czterdziestu metrów tuż przed końcowym gwizdkiem. Amor zdobył również pierwsze przyłożenie finałowego pojedynku, jednak później czterema odpowiedzieli Liam Messam, Sosene Anesi i Tanerau Latimer. Anglicy zdołali jeszcze wykonać dwie siedmiopunktowe akcje, tytuł przypadł jednak reprezentantom Nowej Zelandii. Przed fazą finałową odbył się mecz będący rekonstrukcją finałowego spotkania turnieju rugby union na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2003/2004)
France Sevens
2004 we Francji